Оскар Теннер (; 5 апреля 1880, Львов — 24 декабря 1948) — американский шахматист.

Спортивные достижения

Ссылки 
 

 

Шахматисты США